Явейн — фамилия (Jawein).

Известные носители 
 Явейн, Игорь Георгиевич (1903—1980) — советский архитектор, теоретик и практик транспортной архитектуры.
 Явейн, Никита Игоревич (род. 1954) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор России.